Wettlauf steht für:

 Wettkampf, ein Begriff aus dem Sport
 Wettlauf ins All – USA versus Sowjetunion im 20. Jahrhundert
 Wettlauf um Afrika, Kolonialpolitik des 19./20. Jahrhunderts
 Wettlauf zum Meer, Szenario des Ersten Weltkrieges 1914 in Frankreich
 Wettlauf nach Bombay, Film
 Der Wettlauf zum Jahre 2000, Buch von Fritz Baade

Siehe auch:
Wettlaufsituation